Giuseppe de Rossi (o de Rubeis) – religioso italiano, vescovo di Ugento, vescovo dell'Aquila e arcivescovo di Acerenza e Matera
 Giuseppe de Rossi – religioso italiano, arcivescovo di Brindisi
 Giuseppe de Rossi – religioso italiano, vescovo di Umbriatico
 Giuseppe de Rossi – musicista italiano